Марты́шки — название обезьян, относящихся к нескольким родам семейства мартышковых (подсемейство мартышковые в узком смысле):
 род мартышки (Cercopithecus), 25 видов
 род зелёные мартышки (Chlorocebus), 6 видов
 род чёрно-зелёные мартышки (Allenopithecus), 1 вид
 род крошечные мартышки (Miopithecus), 2 вида
 род красные мартышки (мартышки-гусары; Erythrocebus), 1 вид

 Мартышки (также мартыны) — подсемейство птиц семейства чаек; то же, что крачки. Иногда (например, на Волге) так называют также и некоторых других чаек.
 Мартышки — до 1964 г. название деревни Берёзы в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.